Râul Beneș se poate referi la următoarele cursuri de apă din România

 Râul Beneș - afluent al râului Rezu Mare
 Râul Beneș - afluent al râului Someșul Mare